Dirty Talk ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Regisseur der Reihe ist Manuel Ferrara.

Seit 2015 wurden sechs Teile der Serie gedreht. Die Filmreihe ist dem Genre POV, Gonzo zuzuordnen und hat das Thema Dirty Talk zum Gegenstand der Filmszenen.

Darsteller 
 Dirty Talk 1 (2015): Kayden Kross, Phoenix Marie, Romi Rain, Megan Rain
 Dirty Talk 2 (2016): Veronica Avluv, Luna Star, Ryan Conner, Aidra Fox
 Dirty Talk 3 (2016): Karlee Grey, August Ames, Abella Danger, Briana Banks
 Dirty Talk 4 (2016): Lana Rhoades, Chanel Preston, Blair Williams, Brett Rossi
 Dirty Talk 5 (2016): Angela White, Jessa Rhodes, Summer Day, Kimber Woods
 Dirty Talk 6 (2018): Gina Valentina, Kissa Sins, Alina Lopez, Carmen Caliente
 Dirty Talk 7 (2019): Melina Mason, Lena Paul, Ivy Lebelle, Khloe Capri
 Dirty Talk 8 (2020): Gianna Dior, Jane Wilde, Joanna Angel, Sophia Grace
 Dirty Talk 9 (2020): Emily Willis, Daisy Stone, Maya Kendrick, Liv Wild

Weblinks 
 
 IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film